Тупілаць () — комуна в Румунії, у повіті Нямц.
 Тупілаць () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Тупілаць.
 Тупілаць () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Геджешть.